„БМВ X6“ (BMW X6) е модел средни автомобили с повишена проходимост (сегмент J) на германската компания „БМВ“, произвеждани в три последователни поколения от 2008 година насам.

Въведен е като по-спортно изглеждащ хечбек вариант на модела „БМВ X5“. Както и „БМВ X5“ моделът се произвежда основно в Съединените щати.

От 2009 година моделът се предлага и във вариант с подобрено поведение под името „БМВ X6 M“.

Бележки 

Автомобили с повишена проходимост
X6